Суперкубок Мальти з футболу 2015  — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2015 року між чемпіоном Мальти Гіберніанс та володарем кубка Мальти Біркіркарою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Огляд матчу на сайті Біркіркари 
 Матч на transfermarkt 

2015
Мальта